Adolf Blomeyer ist der Name folgender Personen:

* Adolf Blomeyer (Agrarwissenschaftler) (1830–1889), deutscher Agrarwissenschaftler und Jurist
 Adolf Blomeyer (Landwirt) (1900–1969), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)